Сорренто — полуостров в южной Италии, отделяющий Неаполитанский залив с севера от Салернского залива с юга.

География

Общие сведения 
Полуостров назван в честь главного города на нём, Сорренто, расположенного на северной части полуострова (берег Неаполитанского залива). Амальфитанское побережье находится на южной части полуострова. Горы Латтари формируют географический хребет острова. Остров Капри находится вблизи западной оконечности полуострова в Тирренском море. Вся область интересна для туристов.

Муниципалитеты 
Полуостров находится на территории провинции Неаполь (включает в себя 9 коммун) и провинции Салерно (включает 12 коммун).

Транспорт

Аэропорты 

Ближайшие аэропорты:
 аэропорт Неаполь (NAP)
 Салерно Коста д'Амальфи (QSR)

Примечания 

Сорренто
Полуострова Италии